Муминова — женская форма фамилии .

Известные носительницы фамилии:
 Муминова, Мохинур (род. 1998) — узбекистанский боец кураш, чемпионка мира в весе до 48 кг (2017, 2019, 2022).
 Муминова, Назокат (род. 1925) — колхозная звеньевая, Герой Социалистического Труда (1948).
 Муминова, Нафиса (род. 1990) — узбекистанская шахматистка.
  (1920—2000) — лауреат медали им. Флоренс Найтингейл (1979).
 Муминова, Розияхон (1918—1988) — народная артистка Киргизской ССР.
  (род. 1982) — узбекистанско-российская актриса и певица.
 Муминова, Фарида Шамильевна (род. 1957) — советская и российская актриса.
 Муминова, Фируза Исраиловна (род. 1974) — таджикистанский педагог, депутат Национального совета Высшего собрания Таджикистана (с 2020).